Саятон () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Алькаррия. Занимает площадь 45,38 км². Население — 111 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 63 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Гвадалахары